Ultimate Circus — дебютный альбом группы Nightmare, издан в 2003 году. Альбом вышел с двумя разными обложками: белой и чёрной. Достиг #115 места в чарте Oricon.

Большинство песен имеют тяжёлые элементы рока, за исключением треков «Mind Ocean» и «Aquaria», которые медленнее и больше напоминают рок баллады, благодаря чему балансируют альбом.

Список композиций

Синглы 
 -Believe-
 Выпущен: 21 августа 2003
  Место в чарте Oricon: #24
  / HATE / Over
 Выпущен: 21 ноября 2003
  Место в чарте Oricon: #25

Ссылки 

Альбомы Японии
Альбомы Nightmare
Дебютные альбомы 2003 года